Bra o BRA puede significar:
 Bra, localidad belga perteneciente a la provincia de Lieja.
 Bra, localidad italiana perteneciente a la provincia de Cuneo, en la región del Piamonte.
 Bra, queso italiano con denominación de origen.
 Bra, personaje de Dragon Ball.
 Bra, denominación de una prenda de vestir femenina.
 BRA, código de país de Brasil.
 BRA Transportes Aéreos
  bra, primera parte de la notación bra-ket, usada en matemáticas y física cuántica.
 BRA, código ISO 639-2 del idioma braj.